Eiffel es un apellido, al parecer derivado del nombre de la región alemana llamada Eifel:

Personas 
 Gustave Eiffel: (1832-1923)  ingeniero francés creador de la torre homónima.
 Erika Eiffel , una mujer estadounidense famosa por haberse "casado" con la Torre Eiffel.

El apellido ha dado nombre a varias otras cosas:

Construcciones 
 Torre Eiffel: célebre torre metálica emblemática de la ciudad de París.
 La Pasarela Eiffel, puente ferroviario metálico de Burdeos.
 El Puente Eiffel de Láchar (en la provincia de Granada, España).
 El Puente Eiffel de Olargues (en el departamento del Hérault, Francia).
 El Puente Eiffel  de Ungheni, Moldavia, diseñado por Gustave Eiffel.
 El Puente Eiffel de Zrenjanin, Serbia, construido por la empresa de Gustave Eiffel.
 La Rueda Eiffel, noria de diversiones existente en la ciudad argentina de Córdoba (se atribuye su construcción a la empresa de G. Eiffel pero no se encuentran comprobantes).

Música 
 Eiffel: grupo de rock francés.
 Eiffel 65: grupo italiano de música electrónica.
 "Alec Eiffel ", una canción de la banda de rock alternativo Pixies.

Otros 
 Eiffel: empresa de construcciones metálicas fundada por G. Eiffel; actualmente es filial del grupo constructor francés, Eiffage.
 Lenguaje de programación Eiffel: lenguaje de programación orientado a objetos inventado por Bertrand Meyer.
 EiffelStudio , un entorno de desarrollo para el lenguaje de programación. 
 Eiffel Software , una compañía de software.

Numerosos establecimientos educativos franceses llevan el nombre Eiffel.